Voici la liste des productions sorties sur le label Ipecac :

Articles connexes 
 Ipecac Recordings
 Label indépendant

Lien externe 
  Collection of reviews of records released by Ipecac Recordings

Ipecac
+